

Miejscowości ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 2, w tym 1 podstawowa
 Falkowa – część miasta Nowy Sącz
 Falkowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice

Inne 
 Falkowa – szczyt Pogórza Rożnowskiego